Bergham heißen folgende geographischen Objekte:

 Bergham (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bergham (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bergham (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bergham (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern 
 Bergham (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bergham (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Bergham (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bergham (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Bergham (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Bergham (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bergham (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Bergham (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bergham (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Bergham (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Bergham (Geisenhausen), ehm. Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Bergham (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bergham (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Bergham (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Bergham (Kirchdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bergham (Lohkirchen), Ortsteil der Gemeinde Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bergham (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bergham (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Bergham (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Bergham (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bergham (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bergham (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Bergham (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Bergham (Otterfing), Ortsteil der Gemeinde Otterfing, Landkreis Miesbach, Bayern 
 Bergham (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bergham (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bergham (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bergham (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bergham (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Bergham (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Bergham (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bergham (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bergham (Stephansposching), Ortsteil der Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Bergham (Taufkirchen), historischer Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis München, Bayern
 Bergham (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bergham (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bergham (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bergham (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Bergham (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bergham (Winzer), Ortsteil der Gemeinde Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Bergham (Gemeinde Alkoven), Ortschaft von Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortschaft von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Gampern), Ortschaft von Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Kallham), Ortschaft von Kallham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Kirchham), Ortschaft von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Bergham (Leonding), Stadtteil von Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Lochen), Ortschaft von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft von Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Palting), Ortschaft von Palting, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Weng), Ortschaft von Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bergham (Gemeinde Saalfelden), Katastralgemeinde von Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Burgstall Bergham, abgegangene Wasserburg bei Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Berghamn